Gebsattel steht für:
 Gebsattel, Gemeinde im Landkreis Ansbach, Bayern, Deutschland
 Gebsattel (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Gebsattel, bis 1938 Magilowa, Ort im Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Mogiłowo, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen